Jean-Jacques Keller (1635-1700), fondeur
 Jean-Jacques Keller (1809-1889), pédagogue